El término Los cachorros puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Los cachorros, una novela escrita por Mario Vargas Llosa;
 a Los cachorros, una película dirigida por Jorge Fons y basada en la novela de Mario Vargas Llosa;
 a Los Cachorros del Libro de la Selva, una serie de dibujos animados.